De Svenska Tennisförbundet (SvTF) is de koepelorganisatie in Zweden voor de beoefening van het tennis. De SvTF organiseert het tennis in Zweden en vertegenwoordigt het Zweedse tennis op internationale sportevenementen.

De bond is opgericht in 1906 en is lid van de International Tennis Federation. Anno 2016 telde de bond 111.763 leden, verspreid over 414 verenigingen.

Ledenaantallen

Externe link
 Officiële website

Tennis
Tennis in Zweden
Zweden